Фа́стівська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Фастів Київської області.

 Фастівська вулиця — вулиця в місті Біла Церква Київської області.
 Фастівська вулиця — вулиця в місті Житомир.
 Фастівська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Фастівська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці